Municipio II (2001-2013)
 Municipio II (2013)